Софија Мекленбуршка () је као супруга данског краља Фридриха II, била краљица Данске.

Рођена је 4. септембра 1557, у Визмару, као ћерка војводе Улриха III и данске принцезе Елизабете. Примила је улогу регента 1590, у име свог малолетног сина. Умрла је 4. октобра 1631, у Нићепингу.

Породично стабло 

Рођени 1557.
Умрли 1631.
Мекленбург-Шверин